Le Championnat de Birmanie de football 2017 est la dixième édition de la Myanmar National League. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les deux derniers du classement final sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de D2.

C'est le club de Shan United qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d’avance sur Yangon United et sept sur le tenant du titre, Yadanarbon FC. C'est le tout premier titre de champion de Birmanie de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant face à son dauphin en finale de la Coupe de Birmanie

Le club de Zayar Shwe Myay FC déclare forfait avant le démarrage de la saison, ce qui permet au club de Southern Myanmar United d'être repêché en première division.

Qualifications continentales 
Le champion de Birmanie se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de l'AFC, le vainqueur de la Coupe de Birmanie se qualifie pour la Coupe de l'AFC 2018. Le champion ne participe pas au Championnat du Mékong des clubs 2017 cette saison.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|width=50% valign=top|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Birmanie de football

Liens externes 
  Classements complets de la saison sur RSSSF

2017
Birmanie
2017 en Birmanie